Tanlallé peut désigner :
Tanlallé, le village situé dans le département de Diabo au Burkina Faso
Tanlallé, le village situé dans le département de Kogho au Burkina Faso
Tanlallé, le village situé dans le département de Mané au Burkina Faso